Донецкое () (до 1930 – Ковалёвка) село, Малокамышевахский сельский совет, Изюмский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6322887003. Население по переписи 2001 года составляет 235 (120/115 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Донецкое находится на правом берегу реки Северский Донец, выше по течению на расстоянии в 2 км расположены сёла Шпаковка и Топольское, ниже по течению примыкает к городу Изюм, на противоположном берегу реки расположено село Снежковка.
Рядом с селом проходит автомобильная дорога , в 2-х км проходит автомобильная дорога  ().

История 
 Конец 18 века — первое упоминание о селе Ковалевка.
 1930 — переименовано в село Донецкое.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 1940 воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины